Balta se poate referi la:

 Baltă, corp de apă stătătoare

Localități din România:
Balta, Mehedinți, reședința comunei cu același nume

Localități din România cu nume compuse:
Balta Albă, Buzău, reședința comunei cu același nume
Balta Arsă, Botoșani
Balta Doamnei, Prahova, reședința comunei cu același nume
Balta Neagră, Ilfov
Balta Raței, Vrancea
Balta Sărată, Teleorman
Balta Tocila, Buzău
Balta Verde, Dolj
Balta Verde, Mehedinți

Insule din România:
Balta Ialomiței

Localități din Ucraina:
Balta, Ucraina

Vezi și 
 Bălteni (dezambiguizare)
 Bâlta (dezambiguizare)
 Bălți, oraș în Republica Moldova
 Băltița, sat în județul Prahova
 Băltățeni, sat în județul Vaslui
 Bălțești, sat în județul Prahova
 Bâlteni, sat în județul Gorj
 Bâltișoara, sat în județul Gorj
 Prutețul Bălătău, arie naturală protejată de interes național din județul Iași